Николай Минх:
 Минх, Николай Григорьевич (1912—1982) — советский композитор, дирижёр.
 Минх, Николай Николаевич (1838—1910) — российский юрист, публицист.